Клори́нда:

 Клоринда — город в Аргентине.
 Клоринда — героиня романа Торквато Тассо «Освобождённый Иерусалим».
 (282) Клоринда — астероид.